«Rock & Roll Queen» - сингл британського інді-рок гурту The Subways із їхнього дебютного альбому Young for Eternity (а саме третій сингл з альбому). Дана пісня звучала у фільмах Міцний горішок 4.0, Хвиля, Рок-н-рольник, серіалах Чужа сім'я і Чорнобиль. Зона відчуження та іграх Rugby 06, FIFA Street 2, Saints Row 2, Pure, Forza Horizon та серіалі-трилері.

Список композицій

Вініл

CDS

CDM

Чарти

Примітки 

Сингли 2005